Personen met als achternaam Lin
 Lin Li (zwemster) (1970), Chinees zwemster
 Lin Li (turnster) (1986), Chinees turnster
 Lin Li (volleybalster) (1992), Chinees volleybalster